Gminne Centrum Kultury w Białej – samorządowa jednostka kulturalna działająca na terenie gminy Biała. Jej siedziba znajduje się w Białej przy ul. Prudnickiej 35. Jej obecnym dyrektorem jest Patryk Bania.

Historia 
Gminne Centrum Kultury w Białej zostało utworzone Uchwałą Nr XIX/199/05 Rady Miejskiej w Białej Z dnia 16 lutego 2005. Powstał po likwidacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji dzięki środkom finansowym Fundacji Śląska Opolskiego, Wspierania Inicjatyw Lokalnych ze środków Republiki Federalnej Niemiec, oraz wkładu finansowego budżetu gminy Biała.

Działalność 
Gminne Centrum Kultury w Białej jest organizatorem większości imprez kulturalnych na terenie gminy Prudnik. Organizuje między innymi:
 Dni Białej – impreza plenerowa organizowana corocznie w lipcu na bialskim rynku
 Bialska Akademia Wiedzy i Umiejętności
 Bialska Parada Orkiestr Dętych

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Gminne Centrum Kultury w Białej

Domy i centra kultury w Polsce
Kultura w województwie opolskim
Biała (miasto)